Apollonopolites war die griechische Bezeichnung zweier ägyptischer Gaue:

 Wetjes-Hor
 Wadjit (in römischer Zeit)